A 2005-ös UNCAF-nemzetek kupája volt a torna nyolcadik kiírása. A torna selejtezőként szolgált a 2005-ös CONCACAF-aranykupára, melyre a négy elődöntős kvalifikálta magát.

Keretek

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Góllövőlista 

6 gól
  Wilmer Velásquez
5 gól
  Milton Núñez
4 gól
  Juan Carlos Plata
3 gól
  Edwin Villatoro
  Whayne Wilson
2 gól
  Roy Myrie
  Hernán Sandoval

Külső hivatkozások 
 RSSSF Archív

UNCAF-nemzetek kupája
UNCAF